Cristina Alberdi (1946-), femme politique et avocate espagnole ;
 Felipe Alberdi (1930-), coureur cycliste espagnol professionnel de 1956 à 1961 ;
 Juan Bautista Alberdi (1810-1884), théoricien politique et diplomate argentin ;
 Maite Alberdi (1983-), réalisatrice, scénariste et critique de cinéma chilienne.

 Département d'Alberdi, département argentin ;
 Juan Bautista Alberdi, localité argentine située dans le partido de Leandro N. Alem, dans la province de Buenos Aires.